Saint-Antoine (Cantal)
 Saint-Antoine (Doubs)
 Saint-Antoine (Gers)
 Saint-Antoine (Gironde)

Desambiguações de topônimos